Высокое — деревня в Мценском районе Орловской области России. Административный центр Высокинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к востоку от реки Алёшни, к западу от реки Зуши, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к юго-востоку от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 250 метров над уровнем моря.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,4 %, женщины — соответственно 54,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 286 чел.

Инфраструктура 
Действуют основная школа с дошкольной группой, врачебная амбулатория, дом культуры и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из четырёх улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района